V soubojích I. A třídy Západočeského kraje 1979/80 (jedna ze skupin 6. nejvyšší fotbalové soutěže) se utkalo 36 týmů (ve třech skupinách po 12 účastnících) dvoukolovým systémem podzim–jaro.

Skupina A

Konečná tabulka 

Poznámky:
 Z = Odehrané zápasy; V = Vítězství; R = Remízy; P = Prohry; VG = Vstřelené góly; OG = Obdržené góly; B = Body; (S) = Mužstvo sestoupivší z vyšší soutěže; (N) = Mužstvo postoupivší z nižší soutěže (nováček)

Skupina B

Konečná tabulka 

Poznámky:
 Z = Odehrané zápasy; V = Vítězství; R = Remízy; P = Prohry; VG = Vstřelené góly; OG = Obdržené góly; B = Body; (S) = Mužstvo sestoupivší z vyšší soutěže; (N) = Mužstvo postoupivší z nižší soutěže (nováček)

Skupina C

Konečná tabulka 

Poznámky:
 Z = Odehrané zápasy; V = Vítězství; R = Remízy; P = Prohry; VG = Vstřelené góly; OG = Obdržené góly; B = Body; (S) = Mužstvo sestoupivší z vyšší soutěže; (N) = Mužstvo postoupivší z nižší soutěže (nováček)

Literatura 
 Gól, fotbalový a hokejový týdeník 1980

Fotbalové I. A třídy
Západočeský kraj
Zaniklé fotbalové soutěže
Fotbal v Česku v roce 1979
Fotbal v Česku v roce 1980